De firma Chevrolet (automerk)
 Louis Chevrolet, medeoprichter van de firma Chevrolet en Frontenac Motor Corporation
 Gaston Chevrolet, broer van Louis en medeoprichter van Frontenac Motor Corporation